Даян — титул иудейского религиозного судьи.
Даян — еврейская фамилия или имя тюркского происхождения.

Персоналии 
 Даян-хан (1464—1517/1543) — Великий хан Монгольской империи.
 Даян, Альберт — американский адвокат, защитник на процессе В. Бута.
 Даян, Арье (1927—2006) — израильский военачальник, партизан, ветеран Второй мировой войны.
 Даян, Аси (1945—2014) — израильский кинематографист, сын Моше Даяна.
 Даян, Кадыр (1910—1975) — башкирский писатель.
 Даян, Моше (1915—1981) — израильский военный и политический деятель, министр обороны Израиля.
 Даян, Офир (род. 2000) — израильская спортсменка (художественная гимнастика).
 Даян, Узи (род. 1948) — генерал Армии обороны Израиля и израильский политик.
 Даян, Шмуэль (1891—1968) — политический деятель еврейского ишува в Палестине
 Даян, Яэль (род. 1939) — израильский писатель и политик, депутат кнессета.
 Мурзин, Даян Баянович (1921—2012) — участник Второй мировой войны и движения Сопротивления, командир интернациональной бригады имени Яна Жижки («Чёрный генерал»).

См. также 
 Дайана
 Дайан